Нобо́а () — испанская фамилия, распространённая в Эквадоре.

 Нобоа Понтон, Альваро — эквадорский бизнесмен и политик.
 Нобоа Бехарано, Густаво (1937—2021) — президент Эквадора (2000—2003).
 Нобоа, Кристиан (род. 1985) — эквадорский футболист.